Тенисте:

 Тенисте, Тимо (род. 1985) — эстонский футболист.
 Тенисте, Тайо (род. 1988) — эстонский футболист.